Rites (Absil), een compositie uit 1952
 Rites (Jan Garbarek), een muziekalbum uit 1998

Zie ook 
 Rite (doorverwijspagina)